Okręty US Navy o nazwie USS „Iris”, pochodzącej od Irydy:
 Pierwszy „Iris” został zbudowany w 1847 i wszedł do służby rok później. Służył podczas wojny amerykańsko-meksykańskiej i został wycofany ze służby w 1848.
 Drugi „Iris” został zbudowany w 1863, służył w czasie wojny secesyjnej i został wycofany ze służby w 1865.
 Trzeci „Iris” był monitorem zbudowanym jako USS „Shiloh” w 1865, został przemianowany w 1869 i został wycofany ze służby w 1874.
 Czwarty „Iris” został zbudowany w 1885, wszedł do służby w 1898 i wycofany w 1916.
 Piąty „Iris” był okrętem zaopatrzeniowym latarni, zbudowanym w 1897, przekazany Marynarce w 1917 i zwrócony Departamentowi Handlu w 1919.

Iris